Про́сна () — разные значения.

Географические объекты 
 Просна — река.

Населённые пункты 
 Просна (Варминско-Мазурское воеводство) — село в Кентшинском повяте Варминско-Мазурского воеводства.
 Просна (Великопольское воеводство) — село в Ходзеском повяте Варминско-Мазурского воеводства.
 Просна (Мазовецкое воеводство) — село в Груецком повяте Мазовецкого воеводства.
 Просна (Опольское воеводство) — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.